Niewielki:
 Donald Niewielki
 George Niewielki